Příjmení Tiso má více nositelů:

 Jozef Tiso (1887–1947) – slovenský římskokatolický kněz, politik, prezident Slovenského státu, válečný zločinec
 Štefan Tiso (1897–1959) – slovenský právník, politik, předseda vlády Slovenského státu
 Petr Tiso (* 1967) – český lékař-porodník, politik TOP 09
Místopisný název

 Tiso, německy Teis – vesnice, část obce Funes (německy Villnöß) v regionu Trentino– Alto Adige v Itálii